

Греція 
 Наварино — історична італійська  назва () грецького міста Пілос () на півдні півострова Пелопоннес, у номі Мессенія.

Наварино — місто, штат Вісконсин
 Наварино — переписна місцевість, штат Вісконсин